Шейла Аллен:
 Аллен, Шейла (1929—2013) — американская актриса.
 Аллен, Шейла (1932—2011) — английская актриса.